Blacksburg kan avse:

Blacksburg, South Carolina – en ort i USA
Blacksburg, Virginia – en ort i USA